Le pralin est un mélange prenant différentes significations selon le contexte.

Gastronomie 

Le pralin, brésilienne ou praline grain est une préparation gastronomique à base d'amandes et/ou de noisettes caramélisées et concassées en menus morceaux.

Il sert en pâtisserie, dans les glaces et à fabriquer des chocolats et autres confiseries dénommées pralines.

Jardinage 
En jardinage et sylviculture, le pralin désigne un mélange de terre, de bouse de vache ou de fumier et d'eau traditionnellement utilisé pour enrober les racines des arbres ou arbustes juste avant leur plantation, par exemple pour la plantation d'arbres de prairies ou de bocage. 
Ce « pralinage » facilite la reprise de la plante, en évitant le dessèchement des racines et en favorisant la pousse de radicelles. C'est aussi une technique simple d'inoculation permettant une mycorhization plus rapide des racines (la mycorhize est une composante majeure de l'édaphon et de la rhizosphère). Cette opération fait partie de ce qu'on appelle l'« habillage » des racines.

Références 

Confiserie
Pâtisserie